

Libye 

Nalout est une ville de Libye, située entre Tripoli et Ghadamès.
Elle donne son nom au district dont elle est le chef-lieu.